Haarstick ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Haarstick (1829–nach 1895), deutscher Maler und Fotograf
 Kurt Haarstick (1918–1991), deutscher Architekt